Бека́р () — в музыкальной нотации знак альтерации (), означающий отмену ранее назначенного бемоля или диеза для той ноты, перед которой он стоит. Действует до конца такта.

История 

В квадратной нотации имелось два знака, обозначавших высокий и низкий варианты ноты «си» (b), b rotundum (круглое b) или b molle (мягкое b), обозначавшее низкий вариант, и b quadratum (квадратное b) или b durum (твёрдое b), обозначавшее высокий. Из первого произошёл современный знак бемоля, из второго — бекара.

В прошлом использовался знак дубль-бекар , отменявший двойную альтерацию (дубль-бемоль  или дубль-диез ). В настоящее время для этого используется обычный бекар.

Галерея

См. также 
 Диез
 Бемоль
 Теория музыки

Примечания

Ссылки 

Элементарная теория музыки
Музыкальные термины
Знаки альтерации